Campagne est un nom commun ou plus rarement un nom propre qui peut désigner :

Nom commun

Géographie 
 La campagne est le territoire rural qui s'oppose à la ville.
 La maison de campagne désigne une résidence secondaire, située à la campagne et généralement à vocation de loisir.
 La Vie de campagne, l'habit de campagne, la tenue de campagne
 Une campagne, dans le Midi de la France, désigne par métonymie avec la définition précédente, un ensemble de terres et de bâtiments d'habitation et d'exploitation à vocation agricole (voir : Mas) ou de loisir.

Actions 
 Une campagne désigne également une action ciblée pendant une période de temps limitée : 
 Campagne militaire (campagne d'Algérie, campagne d'Égypte, , , campagne de Russie, campagne de Suez, etc.),
 Campagne publicitaire, 
 Campagne électorale, 
 Campagne de pêche, 
 Campagne de presse,
 Campagne de vaccination, etc.

Jeux 
 Dans le vocabulaire des jeux de rôle, une campagne est une série d'aventure structurées autour d'une même trame narrative.
 On retrouve un concept similaire dans les jeux vidéo, le mode campagne consistant en une série de missions qui se suivent selon un scénario préétabli, conçu pour être joué en solo ou en coopération.

Expression 
 « Battre la campagne » signifie :
 Réaliser des recherches sur de vastes étendues pour trouver quelqu'un ou quelque chose
 Parcourir à la chasse le terrain bruyamment et en tous sens pour faire lever le gibier
 Divaguer, déraisonner, délirer

Nom propre 
 Campagne est un mode de jeu de stratégie.
 Établissements Campagne était la raison sociale d'un constructeur français de matériel ferrovaire.
 Campagne est aussi un roman de Raymonde Vincent.

Patronyme 

 Carmen Campagne (1959-2018), auteur-compositeur-interprète canadien.
 Pierre-Étienne Daniel Campagne (1851-1910/1914), sculpteur et portraitiste français

Toponymes 
Campagne est le nom de plusieurs communes françaises :
 Campagne, commune française de la Dordogne
 Campagne, commune française de l'Hérault
 Campagne, commune française des Landes
 Campagne, commune française de l'Oise
 Campagne, ancienne commune française de la Somme, aujourd'hui intégrée à Quesnoy-le-Montant
 Campagne, quartier de Maastricht (Pays-Bas).

Toponymes composés 

Campagne fait partie du nom composé de plusieurs communes françaises :
Campagne-d'Armagnac, commune française du Gers
Campagne-lès-Boulonnais, commune française du Pas-de-Calais
Campagne-lès-Guines, commune française du Pas-de-Calais
Campagne-lès-Hesdin, commune française du Pas-de-Calais
Campagne-lès-Wardrecques, commune française du Pas-de-Calais
Campagne-sur-Arize, commune française de l'Ariège
Campagne-sur-Aude, commune française de l'Aude
 Ma Campagne est :
 un quartier d'Angoulême (Charente, France) ;
 un quartier de Bruxelles (Belgique) ;
 un quartier de Kinshasa (République démocratique du Congo).
 Plan-de-Campagne est une zone commerciale créée sur les communes des Pennes-Mirabeau et de Cabriès dans les Bouches-du-Rhône.

Voir aussi 
,
Champignac-en-Cambrousse

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France